'Amm , opći ajeti, prema tefsirskoj podjeli ajeta ajeti, općeg karaktera i oni se odnose na sve ljude u određenoj situaciji. Suprotni su hass ajeti.

Izvori 

Islam